Assante est un patronyme porté notamment par :

 Armand Assante (1949-), acteur et producteur américain ;
 Robert Assante (1952-), homme politique français.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme